Die Katalanische Feldhandball-Meisterschaft 1944 war die erste Spielzeit der Feldhandballmeisterschaft in Katalonien. Der FC Barcelona gewann dabei den ersten seiner 10 Titel.

Modus 
Die elf Mannschaften wurden auf zwei Gruppen à 5 und 6 Mannschaften aufgeteilt. Diese spielten ein Heim- und Auswärtsspiel.

Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe spielten über kreuz das Halbfinale. Die Sieger der Halbfinale spielten im Finale um den katalanischen Meisterpokal.

Gruppe 1

Rangliste

Spiele

Gruppe 2

Rangliste 

!class="unsortable"| 
!!!!!JA!!IV!!SEU!!CD

|class="hintergrundfarbe5" rowspan="6" | 
|class="hintergrundfarbe5" | || 2:3 || 14:6 || 5:2 || 5:1 || 0:0

| 3:12 || class="hintergrundfarbe5" | || 11:1 || || ||

| 0:10 || || class="hintergrundfarbe5" | || || ||

| 2:3 || 0:11 || || class="hintergrundfarbe5" | || ||

| 2:3 || || || || class="hintergrundfarbe5" | || 

| 0:4 || || || 3:3 || 0: 3|| class="hintergrundfarbe5" |

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Spiele

KO-Phase

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 

44
Handballveranstaltung 1944